Карлович — фамилия. Известные носители:
 Карлович, Анастасия Валерьевна (род. 1982) — украинская шахматистка, гроссмейстер (2003) среди женщин, тренер.
 Карлович, Антон Михайлович (1785—после 1861) — генерал от инфантерии, участник наполеоновских войн.
 Карлович, Владимир Михайлович (? — 1912) — старообрядческий историк, писатель и публицист.
 Карлович, Владислав Михайлович (1834—1892) — военный инженер, генерал-майор, петербургский архитектор.
 Карлович, Иво (род. 1979) — хорватский теннисист.
 Карлович, Мечислав Янович (1876—1909) — польский композитор и дирижёр.
 Карлович, Томас (1949—2020) — аргентинский футболист.
 Карлович, Ян (1836—1903) — российский польский этнограф, музыковед, лингвист, фольклорист.